Bahnhofstraße 39 oder Bahnhofstrasse 39 ist die Adresse folgender Gebäude:

in Deutschland:
 Bahnhofstraße 39 (Bad Suderode)
 Bahnhofstraße 39 in Dorf Mecklenburg, siehe Liste der Baudenkmale in Dorf Mecklenburg
 Bahnhofstraße 39 in Erfurt, siehe Liste der Kulturdenkmale im Bahnhofsviertel (Erfurt)

in der Schweiz:
 Bahnhofstrasse 39 in Elgg, siehe Liste der Kulturgüter in Elgg #Übrige Baudenkmäler
 Bahnhofstrasse 39 in Kaiseraugst, siehe Liste der Kulturgüter in Kaiseraugst #Übrige Baudenkmäler
 Bahnhofstrasse 39 in Rüschlikon, siehe Reformierte Kirche Rüschlikon